Ova stranica sadrži popis vitezova Reda zlatnoga runa.

Vitezovi za vrijeme burgundske dinastije (1430. – 1477.)

Vitezovi za vrijeme habsburške dinastije (1478. – 1700.)

1478. – 1500.

XVI. stoljeće

XVII. stoljeće

Vitezovi španjolske grane Reda

XVIII. stoljeće

XIX. stoljeće

XX. stoljeće

XXI. stoljeće

Vitezovi austrijske grane Reda

XVIII. stoljeće

XIX. stoljeće

XX. stoljeće

XXI. stoljeće

Izvori

Bibliografija
 Liste nominale des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or, depuis son institution jusqu’à nos jours, u: Das Haus Österreich und der Orden vom Goldenen Vlies. izd. Ordenskanzlei. Leopold Stocker Verlag, Graz/Stuttgart 2007., , S. 161–198. [Najnoviji tiskani popis članova Reda]
 Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle: notices bio-bibliographiques, izd. Raphael de Smedt, (Kieler Werkstücke, D 3), 2., dopunjeno izdanje, Frankfurt 2000., . [Biografije članova između 1430. i 1491. godine na francuskom jeziku, s opširnim bibliografskim referencama.]
 Livre du toison d’or, online [Rukopis s kraja 16. stoljeća o članovima između 1430. i 1586., na francuskom jeziku]
 Sonja Dünnebeil (izd.): Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, Sv. 1: Herzog Philipp der Gute (1430–1467), (Instrumenta 9) Thorbecke, Stuttgart 2002. (); Sv. 2: Das Fest im Jahr 1468 unter Herzog Karl dem Kühnen, (Instrumenta 12) Ostfildern 2003. (); Sv. 3: Das Fest im Jahr 1473 in Valenciennes unter Herzog Karl dem Kühnen (Instrumenta 19) Ostfildern 2009. ().

!